Камаша (Мадейра)
 Камаша — село, Лакский район Дагестана